Кле́йтон Рибе́йру Шавье́р  (; 23 марта 1983, Сан-Жозе-да-Тапера, Алагоас, Бразилия) — бразильский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Клейтон Шавьер — воспитанник школы ФК ССА Масейо. В этом же клубе начал профессиональную карьеру. В 2002 году перешёл в «Интернасьонал». С 2005 по 2008 год сдавался в аренду клубам «Спорт Ресифи», «Гама», «Марилия» и «Фигейренсе». В 2009 году перешёл в «Палмейрас», где стал одним из лидеров команды в чемпионате и в Кубке Либертадорес. По итогам сезона Клейтон Шавьер был признан 3-м лучшим игроком бразильской Серии A 2009.

С 14 июля 2010 года защищал цвета клуба «Металлист».

16 июля 2011 года вывел команду против луганской «Зари» в качестве капитана. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Металлиста». Победный гол забил именно Шавьер.

Международная карьера 
В 2003 году Клейтон Шавьер сыграл пять матчей за сборную Бразилии до 20 лет на XIV Панамериканских играх в Санто-Доминго, Доминиканская Республика.

В 2009 году получил вызов в сборную Бразилии на матч против Чили, однако на поле не вышел.

Статистика 
 На 1 сентября 2013

Достижения 
  Чемпион Бразилии (1): 2016
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2015
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2003, 2004
  Чемпион штата Санта-Катарина (1): 2008
  Вице-чемпион Украины (1): 2012/13
 Член бомбардирского Клуба Максима Шацких: 59 голов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Металлист»
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК ССА Масейо
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Бразильенсе»
Игроки ФК «Гама»
Игроки ФК «Марилия»
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК КРБ